

Клірмонт — місто, штат Міссурі
 Клірмонт — місто, штат Вайомінг